Niemcy:
 Gleichen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga

Osoby:
 Hermann von Gleichen – biskup

Inne:
 Gleichen – ród

Zobacz też:
 Drei Gleichen